Полинья — річка в Росії, ліва притока Пелиму.
 «Полинья» — російський фолк-рок гурт з міста Новосибірська.

Див. також 
 Ополонка (гляціологія)